Bukovec kan verwijzen naar
 een Tsjechische gemeente:
 Bukovec (okres Domažlice)
 Bukovec (okres Frýdek-Místek)
 Slovenië:
 Bukovec (Slovenska Bistrica), in de regio Podravska
 Bukovec (Velike Lašče), in de regio Osrednjeslovenska
 een Slowaakse gemeente:
 Bukovec (okres Košice-okolie)
 Bukovec (okres Myjava)